Хачатурян може да се отнася за:
 Арам Илич Хачатурян (1903 – 1978) – арменски и руски композитор, брат на Сорен
 Емин Левонович Хачатурян (1930 – 2000) – арменски и руски диригент и композитор, племенник на Арам и Сорен
 Карен Соренович Хачатурян (1920 – 2011) – арменски и руски композитор, син на Сорен
 Сорен Илич Хачатурян (1889 – 1934) – арменски и руски театрален деец, брат на Арам, баща на Карен